Цзян Хуалян (; ) — китайский учёный в области фармации и технологии лекарственных веществ, академик Китайской академии наук (2017).

Биография 
Родился в городе Чанчжоу провинции Цзянсу 10 января 1965 года.

Окончил химический факультет Нанкинского университета (1983—1987), получил степень магистра в Восточно-Китайском педагогическом университете (1989—1992) и докторскую степень в Шанхайском институте лекарственных веществ Китайской академии наук (1992—1995).

С июля 1987 по сентябрь 1989 года младший научный сотрудник (ассистент профессора) Института химических исследований Чанчжоу, провинция Цзянсу.

С сентября 1995 года работал в Шанхайском институте лекарственных веществ Китайской академии наук (Shanghai Institute of Materia Medica). Ассистент профессора, с ноября 1997 года профессор, декабря 2004 года заместитель директора, с февраля 2014 года директор института.
В 2017 году был избран академиком Китайской академии наук.

Проводил фундаментальные научные исследования в области фармации, разработал рецептуру многих новых лекарств.

После вспышки эпидемии коронавирусной инфекции в 2020 году возглавил чрезвычайную исследовательскую группу по исследованию лекарств от этой новой болезни и пневмонии.

Умер в Шанхае 23 декабря 2022 года в возрасте 57 лет.

Научные труды 
Автор около 200 научных статей, которые цитировали более 6000 раз. Получил более 35 патентов на изобретения.
Сочинения:
 Mingyue Zheng, Xian Liu, Yuan Xu, Honglin Li, Cheng Luo, Hualiang Jiang. Computational methods for drug design and discovery: focus on China. Trends in Pharmacological Sciences 2013, 10, 549—559
 Ping Li, , Zhuxi Chen, Haiyan Xu, Haifeng Sun, Hao Li, Hong Liu, Huaiyu Yang, Zhaobing Gao, Hualiang Jiang, Min Li. The gating charge pathway of an epilepsy-associated potassium channel accommodates chemical ligands. Cell Research 2013, 23, 1106—1118
 Lingyang He, Liang Zhang, Xiaofeng Liu, Xianghua Li, Mingyue Zheng, Honglin Li, Kunqian Yu, Kaixian Chen, Xu Shen, Hualiang Jiang, Hong Liu. Discovering Potent Inhibitors Against the beta-Hydroxyacyl-Acyl Carrier Protein Dehydratase (FabZ) of Helicobacter pylori: Structure-Based Design, Synthesis, Bioassay, and Crystal Structure Determination. Journal of Medicinal Chemistry 2009, 52, 2465—2481

Автор изобретений:
 Соединения тиенил[3, 2-d]пиримидин-4-он, способ получения, фармацевтические композиции и их применение
 Соединения 1-(3-аминопропил)-замещенного циклического амина, способ их получения и их фармацевтические композиции и применения
 Производные фенилпиримидона, фармацевтические композиции, способы их получения и применения
 Бензопроизводные с шестичленным кольцом в качестве ингибитора dpp-4 и их применение

Примечания

Ссылки 
 фото https://www.jiemian.com/article/8628445.html
 фото https://ronnsi.com/en/show-389.html
 https://yxy.ncu.edu.cn/szdw/bssds/index.htm
 http://sourcedb.simm.cas.cn/yw/zjrcyw/200906/t20090622_1763505.html

Академики Китайской академии наук